Clayton může být:

příjmení
 Adam Clayton (* 1960) – irský baskytarista
 Buck Clayton (1911–1991) – americký jazzový trumpetista a kapelník
 David Clayton-Thomas (* 1941) – kanadský hudebník
 Derek Clayton (* 1942) – australský běžec irského původu
 Hilda Claytonová (1991–2013) – americká armádní válečná fotografka
 Merry Clayton (* 1948) – americká zpěvačka

křestní jméno
 Clayton Alderfer (1940–2015) – americký psycholog
 Clayton Anderson (* 1959) – americký astronaut

místopis
 Clayton (Alabama)
 Clayton (Kalifornie)
 Clayton (Delaware)
 Clayton (Georgie)
 Clayton (Idaho)
 Clayton (Illinois)
 Clayton (Indiana)
 Clayton (Iowa)
 Clayton (Kansas)
 Clayton (Louisiana)
 Clayton (Maryland)
 Clayton (Massachusetts)
 Clayton (Michigan)
 Clayton (Minnesota)
 Clayton (Mississippi)
 Clayton (Missouri)
 Clayton (New Jersey)
 Clayton (Nové Mexiko)
 Clayton (New York)
 Clayton (Severní Karolína)
 Clayton (Ohio)
 Clayton (Oklahoma)
 Clayton (Pensylvánie)
 Clayton (Jižní Dakota)
 Clayton (Texas)
 Clayton (Washington)
 Clayton (Západní Virginie)
 Clayton (Wisconsin)

Externí odkazy